Antoine Ponchard kan syfta på:
 
* Antoine Ponchard (1758–1827), fransk tonsättare 
 Antoine Ponchard (1787–1866), fransk sångare